Bufalara ima više značenja:
 Bufalara, Campobasso
 Bufalara, Chieti